Dies ist eine Liste der Städte in Myanmar.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Myanmar ist Yangon mit einer Einwohnerzahl von 6.080.235 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich elf Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 31. März 1983 und 29. März 2014 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Staat oder Division), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Statistical Organization
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Myanmars

 
Myanmar